«Вилби Великолепный» () — трагикомедия режиссёра .
Мировая премьера состоялась 13 сентября 2004 года.

Сюжет 
Фильм показывает одни сутки из жизни маленького островного городка Вилби в Новой Шотландии. Действие разворачивается вокруг нескольких персонажей, линии которых постоянно пересекаются.

Запутавшийся в себе полицейский Бадди не выказывает никакого рвения в расследовании единственного крупного уголовного дела, заведённого в Вилби за последние несколько лет. Жена Бадди Кэрол всю себя отдаёт работе, не замечая серьёзных проблем, давно назревших в их браке.

Недавно вернувшаяся на остров Сандра пытается как-то разобраться в своей бурной личной жизни и наладить контакт с 16-летней дочерью Эмили. В свою очередь Эмили не хочет повторить ошибки молодости матери и по этому никак не может решиться на первый в своей жизни сексуальный опыт.

Нечистый на руку мэр Фишер надеется успеть до окончания срока провернуть выгодное дельце. Его дочь Маккензи ненавидит Вилби и мечтает вырваться на материк.

Грустный владелец видеомагазина Дэн на волне разгоревшегося в городе гей-скандала весь день пытается свести счёты с жизнью. А преследующий его разнорабочий Даг, как ангел-хранитель всегда умудряется появиться в нужный момент, чтобы предотвратить очередной необдуманный поступок кого-нибудь из горожан.

Все эти люди вертятся в круговороте своих страхов, радостей, переживаний, надежд и желаний. И каждый должен, в конце концов, решить, чего же он действительно хочет от жизни и по какому пути следовать.

В ролях

Съёмочная группа 
 Режиссёр: 
 Продюсеры: Камелиа Фриберг, Женев Эпплтон, Джо Фриберг, Шерри Джонсон, Стефен Дж. Тернбулл
 Сценарист: 
 Композитор: Майкл Тимминс
 Оператор: Рудольф Блахачек
 Монтажёр: Майк Мунн
 Художники: Эмануэл Яннаш, Энн Бромли, Лин Чэпман, Йен Грег

Награды и номинации

Интересные факты 
 Съёмки картины проходили с 21 июля по 25 августа в Шелберне
 Первоначально фильм должен был называться «Honey», но в 2003 году на экраны вышла одноимённая картина с Джессикой Альбой в главной роли, поэтому название решено было изменить.
 Мори Чайкин и Сюзанна Хоффман, сыгравшие супругов Фишер, в реальной жизни были женаты.
 Ребекка Дженкинс и Эллен Пейдж (Сандра и Эмили Андерсон) ранее уже играли родственников в драме «Мост Марион»

Примечания

Ссылки 
 

Кинокомедии Канады
Фильмы-драмы Канады